Vojtěchov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Vojtěchov, Gemeinde im Okres Chrudim
 Vojtěchov, Ortsteil von Hvozd u Konice, Okres Prostějov
 Vojtěchov, Grundsiedlungseinheit von Jablunkov, Okres Frýdek-Místek
 Vojtěchov, Ortsteil von Lísek, Okres Žďár nad Sázavou
 Vojtěchov, Ortsteil von Mšeno, Okres Mělník